Орел може да се отнася за:
 орел – птица;
 Орли – род птици от семейство Ястребови
 Орел – град в Западна Русия;
 Орел – село в община Свети Никола, Северна Македония;
 Орел – река в Украйна;
 Орел – съзвездие;
 Орел – мъглявината М16;
 Орел – арменско туристическо списание в България (1930 – 1934).

Вижте също 
 F-15 Eagle („Орел“) – американски боен самолет
 Орлов – (пояснение)
 Орлово – (пояснение)